Топорик (; от старофранцузского , уменьшительная форма hache - «топор» германского происхождения) — одноручный ударный инструмент с острым лезвием с одной стороны, используемым для рубки и колки дерева, и наконечником молота с другой стороны. Топоры также можно использовать для рубки при выполнении плоских поверхностей на бревнах; когда головка топора оптимизирована для этой цели, она называется рубящим топориком.

Хотя ручной топор и топорик часто используются взаимозаменяемо, это не одно и то же. Ручной топор - это, по сути, миниатюрный топор с плоским обухом или затылком на задней стороне головы, тогда как топорик имеет молоток на задней части.

Топорики могут выполнять некоторую работу перочинного ножа, когда его нет, или создавать огонь из-за искр и трения, когда нет зажигалки.

«Закапывание топора» — это фраза, означающая «заключение мира», приписываемая ирокезской традиции прятать или убирать томагавк после мирного соглашения.

«Топорик» использовался для описания боевого топора на среднеанглийском языке.

Примечания 

 ↑  

 Для чего используется топорик? - Окончательное руководство по использованию топорика
Топоры